Каньон Ваимеа (, реже встречаются названия Ваймеа, Ваймэа, Уэймея; известный как Кауайский каньон или Большой Тихоокеанский Каньон) — крупнейший каньон в Океании на острове Кауаи, Гавайские острова, США. На его дне протекает одноимённая река, которая впадает в одноимённый залив (у одноимённого города), на берегах которого в 1817 году была построена Русская крепость Елизавета.

Название и происхождение 

Каньон получил своё название в честь реки, протекающей по его дну. Река Ваимеа ( переводится с Гавайского — «красная вода», так как после дождей из-за эрозии почв вода в реке краснеет.

Возник из-за водной эрозии, продолжающейся около 5 миллионов лет, достигает глубины 900 метров. Река образовавшая каньон вытекает из одного из самых влажных мест на Земле — вулканическая возвышенность Ваиалеале, где за год выпадает до  мм дождей. Среднегодовое количество осадков 11 метров.

Геология и география 

Длина каньона — 16 км, ширина — 3,2 км, а глубина — 1,067 км.

Каньон разрезает в древние выветренные красноватые толеитовые базальтовые лавы и пост-щитовые известково-щелочные вулканические отложения.

Каньон имеет уникальную геологическую историю, так как он сформировался не только от эрозии, но и от катастрофического обвала части вулкана.

Охрана природы 
На месте каньона создан государственный природный парк, который простирается на 20 км² и является популярной туристической достопримечательностью на острове Кауаи.

Панорама 
Фото каньона Ваимеа 2017 года

Картина каньона Ваимеа 1917 года

Примечания

Ссылки 

  на geology.yale.edu.
 Государственный парк Каньон Ваимеа  на hawaii.gov.

География Гавайев
Природа Гавайских островов